Apollonius ist ein Einschlagkrater am Ostrand der Mondvorderseite, nordöstlich des Sinus Successus und nordwestlich des Mare Spumans, südwestlich des Kraters Firmicus.
Der Kraterrand ist stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem griechischen Mathematiker Apollonios von Perge offiziell benannt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)